Суперкубок Бельгии по футболу 2013 () — 35-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2012/13 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 2012/13 «Генк». Встреча состоялась 21 июля 2013 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на sporza.be

2013
Матчи ФК «Андерлехт»
Матчи ФК «Генк»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2013 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 21 июля
Июль 2013 года